Kloster Notre-Dame oder Kloster Notre Dame steht für folgende Klöster:

in Algerien:
 Kloster Notre-Dame de l’Atlas in Tibhirine, Provinz Médéa

in Frankreich:
 Kloster Notre-Dame-de-Ré, Département Charente-Maritime 
 Kloster Notre-Dame de Séry, Département Somme
 Kloster Notre-Dame du Jau, Département Pyrénées-Orientales

in Kanada:
 Kloster Notre Dame (Ontario) in Georgetown bzw. Orangeville
 Trappistenkloster Val Notre-Dame in Saint-Jean-de-Matha, Quebec

Siehe auch:
 Chartreuse Notre Dame